Ian Whyte – cestista, attore e stuntman britannico
 Ian Whyte – direttore d'orchestra e compositore scozzese